Доща́тая тропа ( — бордвок) — тропа, сооружённая из досок, предназначенная для движения по ней пешеходов, реже транспорта. Бордвоки обычно находятся вдоль пляжей, представляя собой набережную, но иногда их сооружают в районе болот, прибрежных дюн и других труднопроходимых местностях. Несмотря на то что бордвоки встречаются по всему миру, наибольшую распространённость они получили на Восточном побережье США.

В Прибалтике существовала сеть тайных болотных троп, проведённых ниже уровня воды и известных только местным жителям. Такие тропы назывались мядгринда.

Временные дощатые тропы 

В городской местности большинство тротуаров покрыты асфальтом, булыжником или тротуарной плиткой. Однако в случае необходимости соорудить временный тротуар или мостки (например, при строительных работах, блокирующих тротуар) таковой, как правило, делается из деревянных досок: это быстро, нетрудно и дёшево. Деревянные покрытия изнашиваются быстрее асфальтовых, поэтому по окончании работ основной тротуар восстанавливается, а обходной деревянный — демонтируется.

Ссылки 
 Сооружение бордвоков в Великобритании 

Пешеходные тропы